62-га щорічна церемонія вручення премій «Греммі» відбулася 26 січня 2020 року у Стейплс-центрі в Лос-Анджелесі. На ній було відзначено найкращі записи, композиції, а також артистів за період із 1 жовтня 2018 року по 31 серпня 2019 року. Номінації у всіх 84 категоріях оголосили Ґейл Кінг, Аліша Кіз та Бібі Рекса у ранковій телепередачі CBS This Morning 20 листопада 2019 року. Вела церемонію (як і попередню) Аліша Кіз.

Максимальну кількість номінацій (вісім) отримала співачка Lizzo, по шість отримали Біллі Айліш та Lil Nas X. Найбільше нагород виборола Біллі Айліш та її брат Фіннеас: вони перемогли у п'яти номінаціях. Співачка стала першою артисткою, яка виграла всі чотири найпрестижніші нагороди («Запис року», «Альбом року», «Пісня року» і «Найкращий новий артист») протягом одного року — востаннє це вдалося співаку  у 1981.

За дві ночі до телепередачі гурт Aerosmith був удостоєний премії . Цьогорічна церемонія мала бути першою, яку б очолювала нова президент Академії звукозапису Дебора Дуган, однак 16 січня 2020 року вона була звільнена від виконання обов'язків президента і генерального директора, а також тимчасово відсторонена від роботи в організації. Посаду тимчасового президента та головного виконавчого директора обійняв голова Академії звукозапису Гарві Мейсон-молодший. Мейсон головував на церемонії замість Дуган.

Церемонія відбулася у Стейплс-центрі того ж дня, коли загинув баскетболіст Кобі Браянт, гравець «Лос-Анджелес Лейкерс» — це місце є домашньою ареною команди. Баскетболісту було присвячено кілька номерів: пісня «It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday» у виконанні ведучої Аліши Кіз та Boyz II Men, а також виступи Lil Nas X, Lizzo та DJ Khaled, під час виконання яких артисти згадали Браянта.

Виконавці

Прем'єрна церемонія

Головна церемонія

Ведучі 
Прем'єрна церемонія
  — вела прем'єрну церемонію, презентувала категорії «Візуальні Медіа», «Світова музика», «Американська корінна музика» та «Продюсерство».
  — презентувала категорії «Обкладинка», «Ноти», «Історичний жанр», «Продюсування», «Реміксер», «Об'ємний звук» та «Музичне відео/Фільм»
 Есперанса Спалдінг — презентувала категорії «Нью-ейдж», «Американська корінна музика», «Реггі», «Музика для дітей», «Розмовний жанр», «Танцювальна музика» і «Сучасна інструментальна музика»
 Луїс Фонсі — презентував категорії «Композиторство», «Аранжування», «Джаз» і «Кантрі»
  — презентував категорії «Госпел», «Латиноамериканська музика» та «Реп»
 Наталія Йоахім — презентувала категорію «Класична музика»
 Джиммі Джем — презентувала категорії «Музичний театр», «Рок», «Альтернатива» та «R&B»

Головна церемонія

 Біллі Портер — представив Jonas Brothers
 Кіт Урбан і Синтія Еріво — презентували Найкраще сольне поп-виконання
 Тревор Ноа — представив Tyler, the Creator
 Шанайя Твейн і Бібі Рекса — презентували Найкраще дуетне/групове кантрі-виконання
  — представив Камілу Кабельйо
 Бренді Карлайл і  — презентували Найкращий комедійний альбом
 Бен Платт — представив Аріану Гранде
 Common — представив Aerosmith і Run-D.M.C.
  — презентувала Найкращий реп-альбом
 Еллен Дедженерес — представила Lil Nas X
 Ґрета Ґервіґ — представила Демі Ловато
  — представила присвяту Ніпсі Гасслу
 Смокі Робінсон і Little Big Town — презентували Пісню року
 Оззі і Шерон Осборн — презентували Найкраще реп-/пісенне виконання і представили H.E.R.
 Аліша Кіз і Дуа Ліпа — презентували Найкращого нового виконавця
 LL Cool J — презентував Альбом року
 Аліша Кіз — презентувала Запис року

Зміни у категоріях 

Для 62-ї щорічної премії «Греммі» було зроблено низку змін у категоріях.

 На 62-гу нагороду «Греммі» Академія звукозапису почала приймати посилання на потокові сервіси замість фізичних носіїв. Академія заявила: «Для більшості категорій ми вважаємо за краще посилання на Інтернет-сервіси, подання компакт-диска є необов'язковим». Академія пояснила свою позицію тим, що музична індустрія змінюється, та додала, що подання посилань є зручнішим та економічно ефективним способом, особливо для менших та незалежних лейблів.
 З'явились окремі відбіркові комітети у категоріях «Поп» та «Рок», тоді як раніше ці категорії перевірялися основним комітетом. Це дозволяє останньому зосередитися на більш складних рішеннях, як наприклад визначення виконавців, що мають право претендувати на категорію «Найкращий новий артист» та намагається знайти спосіб кращої категоризації споріднених жанрів.
 Визначення Премії Греммі за найкращий традиційний поп-вокальний альбом було розширено, щоб прийняти «сучасні поп-пісні, виконані в традиційному поп-стилі — термін „традиційний“ посилається на стиль композиції, вокальну стилізацію та інструментальне аранжування незалежно від давності матеріалу». Академія заявила, що розширення категорії було здійснено з метою «надійності та всеосяжності» і надання їй змоги бути більш конкурентоспроможною (оскільки, наприклад, Тоні Беннетт виграв нагороду 13 разів).
 Записи розмовного жанру, орієнтовані на дітей, були перенесені з категорії «Найкращий альбом для дітей» до «Найкращий альбом розмовного жанру».
 На 62-гій премії «Греммі» іспаномовна латиноамериканська госпел та християнська музика має повне право змагатись за перемогу в категоріях «Найкращий госпел-альбом», «Найкращий альбом сучасної християнської музики», «Найкращий альбом народнохристиянської музики», «Найкраще госпел-виконання/пісня» та «Найкраще виконання сучасної християнської музики/пісні».

Зміни у проведенні 

Не зважаючи на те, що церемонія вже багато років традиційно проводиться у лютому (за винятком років проведення Зимових Олімпійських ігор, 62-га церемонія «Греммі» була перенесена на січень після рішення Американської академії кіномистецтва перенести церемонію нагородження «Оскар» на другу неділю лютого.

Номінації

Загальні 

Запис року

 «Bad Guy» — Billie Eilish
 Finneas O'Connell, producer; Rob Kinelski & Finneas O'Connell, engineers/mixers; John Greenham, mastering engineer
 «Hey, Ma» — Bon Iver
 Brad Cook, Chris Messina & Justin Vernon, producers; Zach Hansen & Chris Messina, engineers/mixers; Greg Calbi, mastering engineer
 «7 Rings» — Аріана Ґранде
 Charles Anderson, Tommy Brown, Michael Foster & Victoria Monét, producers; Serban Ghenea, John Hanes, Billy Hickey & Brendan Morawski, engineers/mixers; Randy Merrill, mastering engineer
 «Hard Place» — H.E.R.
 Rodney «Darkchild» Jerkins, producer; Joseph Hurtado, Jaycen Joshua, Derek Keota & Miki Tsutsumi, engineers/mixers; Colin Leonard, mastering engineer
 «Talk» — Khalid
 Disclosure & Denis Kosiak, producers; Ingmar Carlson, Jon Castelli, Josh Deguzman, John Kercy, Denis Kosiak, Guy Lawrence & Michael Romero, engineers/mixers; Dale Becker, mastering engineer
 «Old Town Road» — Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus
 Andrew «VoxGod» Bolooki, Jocelyn «Jozzy» Donald & YoungKio, producers; Andrew «VoxGod» Bolooki & Cinco, engineers/mixers; Eric Lagg, mastering engineer
 «Truth Hurts» — Lizzo
 Ricky Reed & Tele, producers; Chris Galland, Manny Marroquin & Ethan Shumaker, engineers/mixers; Chris Gehringer, mastering engineer
 «Sunflower» — Post Malone & Swae Lee
 Louis Bell & Carter Lang, producers; Louis Bell & Manny Marroquin, engineers/mixers; Mike Bozzi, mastering engineer

Альбом року

 When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish Finneas O'Connell, producer; Rob Kinelski & Finneas O'Connell, engineers/mixers; Billie Eilish & Finneas O'Connell, songwriters; John Greenham, mastering engineer I, I — Bon Iver
 Brad Cook, Chris Messina & Justin Vernon, producers; Zach Hansen & Chris Messina, engineers/mixers; BJ Burton, Brad Cook & Justin Vernon, songwriters; Greg Calbi, mastering engineer
 Norman Fucking Rockwell! — Lana Del Rey
 Jack Antonoff & Lana Del Rey, producers; Jack Antonoff & Laura Sisk, engineers/mixers; Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters; Chris Gehringer, mastering engineer
 Thank U, Next — Аріана Ґранде
 Tommy Brown, Ilya, Макс Мартін & Victoria Monét, producers; Serban Ghenea & Brendan Morawski, engineers/mixers; Tommy Brown, Аріана Ґранде, Savan Kotecha, Макс Мартін, Victoria Monét, Tayla Parx & Ilya Salmanzadeh, songwriters; Randy Merrill, mastering engineer
 I Used to Know Her — H.E.R.
 David «Swagg R'Celious» Harris, H.E.R., Walter Jones & Jeff Robinson, producers; Miki Tsutsumi, engineer/mixer; Sam Ashworth, Jeff «Gitty» Gitelman, David «Swagg R'Celious» Harris & H.E.R., songwriters; Dave Kutch, mastering engineer
 7 — Lil Nas X
 Montero Lamar Hill, songwriter; Eric Lagg, mastering engineer
 Cuz I Love You (Deluxe) — Lizzo
 Ricky Reed, producer; Manny Marroquin & Ethan Shumaker, engineers/mixers; Eric Frederic & Melissa Jefferson, songwriters; Chris Gehringer, mastering engineer
 Father of the Bride — Vampire Weekend
 Ezra Koenig & Ariel Rechtshaid, producers; John DeBold, Chris Kasych, Takemasa Kosaka, Ariel Rechtshaid & Hiroya Takayama, engineers/mixers; Ezra Koenig, songwriter; Emily Lazar, mastering engineerПісня року «Bad Guy» Billie Eilish O'Connell & Finneas O'Connell, songwriters (Billie Eilish) «Always Remember Us This Way»
 Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Lori McKenna, songwriters (Lady Gaga)
 «Bring My Flowers Now»
 Бренді Карлайл, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker)
 «Hard Place»
 Ruby Amanfu, Sam Ashworth, D. Arcelious Harris, H.E.R. & Rodney Jerkins, songwriters (H.E.R.)
 «Lover»
 Taylor Swift, songwriter (Taylor Swift)
 «Norman Fucking Rockwell»
 Jack Antonoff & Lana Del Rey, songwriters (Lana Del Rey)
 «Someone You Loved»
 Tom Barnes, Lewis Capaldi, Pete Kelleher, Benjamin Kohn & Sam Roman, songwriters (Lewis Capaldi)
 «Truth Hurts»
 Steven Cheung, Eric Frederic, Melissa Jefferson & Jesse Saint John, songwriters (Lizzo)Найкращий новий виконавець Біллі Айліш Black Pumas
 Lil Nas X
 Lizzo
 Maggie Rogers
 Rosalía
 Tank and the Bangas
 Yola

 Поп Найкраще сольне поп-виконання «Truth Hurts» — Lizzo «Spirit» — Beyoncé
 «Bad Guy» — Billie Eilish
 «7 Rings» — Аріана Ґранде
 «You Need to Calm Down» — Taylor SwiftНайкраще дуетне/групове поп-виконання «Old Town Road» — Lil Nas X featuring Billy Ray Cyrus «Boyfriend» — Аріана Ґранде і Social House
 «Sucker» — Jonas Brothers
 «Sunflower» — Post Malone & Swae Lee
 «Señorita» — Shawn Mendes & Camila CabelloНайкращий вокальний традиційний поп-альбом Look Now — Elvis Costello & The Imposters Sì — Andrea Bocelli
 Love (Deluxe Edition) — Michael Bublé
 A Legendary Christmas — John Legend
 Walls — Barbra StreisandНайкращий вокальний поп-альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? — Billie Eilish The Lion King: The Gift — Beyoncé
 Thank U, Next — Аріана Ґранде
 No.6 Collaborations Project — Ed Sheeran
 Lover — Taylor Swift

 Танцювальна/Електронна музика Найкращий танцювальний запис «Got to Keep On» — The Chemical Brothers The Chemical Brothers, producers; Steve Dub Jones & Tom Rowlands, mixers «Linked» — Bonobo
 Саймон Грін, продюсер; Bonobo
 «Piece of Your Heart» — Meduza featuring Goodboys
 Simone Giani, Luca De Gregorio & Mattia Vitale, producers; Simone Giani, Luca De Gregorio & Mattia Vitale, mixers
 «Underwater» — Rüfüs Du Sol
 Jason Evigan & Rüfüs Du Sol, producers; Cassian Stewart-Kasimba, mixer
 «Midnight Hour» — Skrillex & Boys Noize featuring Ty Dolla $ign
 Boys Noize & Skrillex, producers; Skrillex, mixerНайкращий танцювальний/електронний альбом No Geography — The Chemical Brothers LP5 — Apparat
 Hi This Is Flume (Mixtape) — Flume
 Solace — Rüfüs Du Sol
 Weather — Tycho

 Сучасна інструментальна музика Найкращий сучасний інструментальний альбом Mettavolution — Rodrigo y Gabriela Ancestral Recall — Christian Scott aTunde Adjuah
 Star People Nation — Theo Croker
 Beat Music! Beat Music! Beat Music! — Mark Guiliana
 Elevate — Lettuce

 Рок Найкраще рок-виконання «This Land» — Gary Clark Jr. «Pretty Waste» — Bones UK
 «History Repeats» — Brittany Howard
 «Woman» — Karen O & Danger Mouse
 «Too Bad» — Rival SonsНайкраще метал-виконання «7empest» — Tool «Astorolus — The Great Octopus» — Candlemass featuring Tony Iommi
 «Humanicide» — Death Angel
 «Bow Down» — I Prevail
 «Unleashed» — Killswitch EngageНайкраща рок-пісня «This Land» Gary Clark Jr., songwriter (Gary Clark Jr.) «Fear Inoculum»
 Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones & Maynard James Keenan, songwriters (Tool)
 «Give Yourself a Try»
 George Daniel, Adam Hann, Matthew Healy & Ross MacDonald, songwriters (The 1975)
 «Harmony Hall»
 Ezra Koenig, songwriter (Vampire Weekend)
 «History Repeats»
 Brittany Howard, songwriter (Brittany Howard)Найкращий рок-альбом Social Cues — Cage the Elephant Amo — Bring Me the Horizon
 In the End — The Cranberries
 Trauma — I Prevail
 Feral Roots — Rival Sons

 Альтернативна музика Найкращий альтернативний музичний альбом Father of the Bride — Vampire Weekend U.F.O.F. — Big Thief
 Assume Form — James Blake
 I, I — Bon Iver
 Anima — Thom Yorke

 R&B Найкраще R&B-виконання «Come Home» — Anderson Paak featuring André 3000 «Love Again» — Daniel Caesar & Brandy
 «Could've Been» — H.E.R. featuring Bryson Tiller
 «Exactly How I Feel» — Lizzo featuring Gucci Mane
 «Roll Some Mo» — Lucky DayeНайкраще традиційне R&B-виконання «Jerome» — Lizzo «Time Today» — BJ the Chicago Kid
 «Steady Love» — India.Arie
 «Real Games» — Lucky Daye
 «Built for Love» — PJ Morton featuring Jazmine SullivanНайкраща R&B-пісня «Say So» PJ Morton, songwriter (PJ Morton featuring JoJo) «Could've Been»
 Dernst Emile II, David «Swagg R'Celious» Harris, H.E.R. & Hue «Soundzfire» Strother, songwriters (H.E.R. featuring Bryson Tiller)
 «Look at Me Now»
 Emily King & Jeremy Most, songwriters (Emily King)
 «No Guidance»
 Chris Brown, Tyler James Bryant, Nija Charles, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Michee Patrick Lebrun, Joshua Lewis, Noah Shebib & Teddy Walton, songwriters (Chris Brown featuring Drake)
 «Roll Some Mo»
 David Brown, Dernst Emile II & Peter Lee Johnson, songwriters (Lucky Daye)Найкращий сучасний урбан-альбом Cuz I Love You (Deluxe) — Lizzo Apollo XXI — Steve Lacy
 Overload — Georgia Anne Muldrow
 Saturn — NAO
 Being Human in Public — Jessie ReyezНайкращий R&B Album Ventura — Anderson Paak 1123 — BJ the Chicago Kid
 Painted — Lucky Daye
 Ella Mai — Ella Mai
 Paul — PJ Morton

 Реп Найкраще реп-виконання «Racks in the Middle» — Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy «Middle Child» — J. Cole
 «Suge» — DaBaby
 «Down Bad» — Dreamville featuring JID, Bas, J. Cole, EarthGang & Young Nudy
 «Clout» — Offset featuring Cardi BНайкраще спільне реп/пісенне виконання «Higher» — DJ Khaled featuring Nipsey Hussle & John Legend «Drip Too Hard» — Lil Baby & Gunna
 «Panini» — Lil Nas X
 «Ballin» — Mustard featuring Roddy Ricch
 «The London» — Young Thug featuring J. Cole & Travis ScottНайкраща реп-пісня «A Lot» Jermaine Cole, Dacoury Natche, 21 Savage & Anthony White, songwriters (21 Savage featuring J. Cole) «Bad Idea»
 Chancelor Bennett, Cordae Dunston, Uforo Ebong & Daniel Hackett, songwriters (YBN Cordae featuring Chance the Rapper)
 «Gold Roses»
 Noel Cadastre, Aubrey Graham, Anderson Hernandez, Khristopher Riddick-Tynes, William Leonard Roberts II, Joshua Quinton Scruggs, Leon Thomas III & Ozan Yildirim, songwriters (Rick Ross featuring Drake)
 «Racks in the Middle»
 Ermias Asghedom, Dustin James Corbett, Greg Allen Davis, Chauncey Hollis, Jr. & Rodrick Moore, songwriters (Nipsey Hussle featuring Roddy Ricch & Hit-Boy)
 «Suge»
 DaBaby, Jetsonmade & Pooh Beatz, songwriters (DaBaby)Найкращий реп-альбом Igor — Tyler, the Creator Revenge of the Dreamers III — Dreamville
 Championships — Meek Mill
 I Am > I Was — 21 Savage
 The Lost Boy — YBN Cordae

 Кантрі Найкраще сольне кантрі-виконання «Ride Me Back Home» — Willie Nelson «All Your'n» — Tyler Childers
 «Girl Goin' Nowhere» — Ashley McBryde
 «God's Country» — Блейк Шелтон
 «Bring My Flowers Now» — Tanya TuckerНайкраще дуетне/групове кантрі-виконання «Speechless» — Dan + Shay «Brand New Man» — Brooks & Dunn with Luke Combs
 «I Don't Remember Me (Before You)» — Brothers Osborne
 «The Daughters» — Little Big Town
 «Common» — Maren Morris featuring Бренді КарлайлНайкраща кантрі-пісня «Bring My Flowers Now» Бренді Карлайл, Phil Hanseroth, Tim Hanseroth & Tanya Tucker, songwriters (Tanya Tucker) «Girl Goin' Nowhere»
 Jeremy Bussey & Ashley McBryde, songwriters (Ashley McBryde)
 «It All Comes Out in the Wash»
 Miranda Lambert, Hillary Lindsey, Lori McKenna & Liz Rose, songwriters (Miranda Lambert)
 «Some of It»
 Eric Church, Clint Daniels, Jeff Hyde & Bobby Pinson, songwriters (Eric Church)
 «Speechless»
 Shay Mooney, Jordan Reynolds, Dan Smyers & Laura Veltz, songwriters (Dan + Shay)Найкращий кантрі-альбом While I'm Livin' — Tanya Tucker Desperate Man — Eric Church
 Stronger Than the Truth — Reba McEntire
 Interstate Gospel — Pistol Annies
 Center Point Road — Thomas Rhett

 Нью-Ейдж Найкращий нью-ейдж альбом Wings — Peter Kater Fairy Dreams — David Arkenstone
 Homage to Kindness — David Darling
 Verve — Sebastian Plano
 Deva — Deva Premal

 Джаз Найкраща сольна джазова імпровізація «Sozinho» — Randy Brecker, soloist «Elsewhere» — Melissa Aldana, soloist
 «Tomorrow Is the Question» — Julian Lage, soloist
 «The Windup» — Branford Marsalis, soloist
 «Sightseeing» — Christian McBride, soloistНайкращий вокальний джазовий альбом 12 Little Spells — Esperanza Spalding Thirsty Ghost — Sara Gazarek
 Love & Liberation — Jazzmeia Horn
 Alone Together — Catherine Russell
 ScreenPlay — The Tierney Sutton BandНайкращий інструментальний джазовий альбом Finding Gabriel — Brad Mehldau In the Key of the Universe — Joey DeFrancesco
 The Secret Between the Shadow and the Soul — Branford Marsalis Quartet
 Christian McBride's New Jawn — Christian McBride
 Come What May — Joshua Redman QuartetНайкращий альбом великого джазового ансамблю The Omni-American Book Club — Brian Lynch Big Band Triple Helix — Anat Cohen Tentet
 Dancer in Nowhere — 
 Hiding Out — Mike Holober & The Gotham Jazz Orchestra
 One Day Wonder — Terraza Big BandНайкращий альбом латинського джазу Antidote — Chick Corea & The Spanish Heart Band Sorte!: Music By John Finbury — Thalma de Freitas with Vitor Gonçalves, John Patitucci, Chico Pinheiro, Rogerio Boccato & Duduka Da Fonseca
 Una Noche con Rubén Blades — Jazz at Lincoln Center Orchestra with Wynton Marsalis & Rubén Blades
 Carib — David Sánchez
 Sonero: The Music of Ismael Rivera — Miguel Zenón

 Госпел/Сучасна християнська музика Найкраще госпел-виконання/пісня «Love Theory» Kirk Franklin, songwriter (Kirk Franklin) «Talkin' 'Bout Jesus»
 Bryan Fowler, Gloria Gaynor & Chris Stevens, songwriters (Gloria Gaynor featuring Yolanda Adams)
 «See the Light»
 Travis Greene & Jekalyn Carr, songwriters (Travis Greene featuring Jekalyn Carr)
 «Speak the Name»
 Koryn Hawthorne & Natalie Grant, songwriters (Koryn Hawthorne featuring Natalie Grant)
 «This Is a Move (Live)»
 Tony Brown, Brandon Lake, Tasha Cobbs Leonard & Nate Moore, songwriters (Tasha Cobbs Leonard)Найкраще виконання сучасної християнської музики/найкраща пісня «God Only Knows» Josh Kerr, Jordan Reynolds, Joel Smallbone, Luke Smallbone & Tedd Tjornhom, songwriters (for KING & COUNTRY & Dolly Parton) «Only Jesus»
 Mark Hall, Bernie Herms & Matthew West, songwriters (Casting Crowns)
 «Haven't Seen It Yet»
 Danny Gokey, Ethan Hulse & Colby Wedgeworth, songwriters (Danny Gokey)
 «God's Not Done with You (Single Version)»
 Tauren Wells, songwriter (Tauren Wells)
 «Rescue Story»
 Ethan Hulse, Andrew Ripp, Jonathan Smith & Zach Williams, songwriters (Zach Williams)Найкращий госпел-альбом Long Live Love — Kirk Franklin Goshen Donald Lawrence Presents the Tri — City Singers
 Tunnel Vision — Gene Moore
 Settle Here — William Murphy
 Something's Happening! A Christmas Album — CeCe WinansНайкращий альбом сучасної християнської музики Burn the Ships — for KING & COUNTRY I Know a Ghost — Crowder
 Haven't Seen It Yet — Danny Gokey
 The Elements — TobyMac
 Holy Roar — Chris TomlinНайкращий альбом народнохристиянської музики Testimony — Gloria Gaynor Deeper Roots: Where the Bluegrass Grows — Steven Curtis Chapman
 Deeper Oceans — Joseph Habedank
 His Name Is Jesus — Tim Menzies
 Gonna Sing, Gonna Shout — Various artists; Jerry Salley, producer

 Латиноамериканська музика Найкращий латиноамериканський поп-альбом El Disco — Alejandro Sanz Vida — Luis Fonsi
 11:11 — Maluma
 Montaner — Ricardo Montaner
 Fantasía — Sebastian YatraНайкращий латиноамериканський рок-, урбан- або альтернативний альбом El Mal Querer — Rosalía X 100Pre — Bad Bunny
 Oasis — J Balvin & Bad Bunny
 Indestructible — Flor de Toloache
 Almadura — iLeНайкращий альбом регіональної мексиканської музики (включаючи техано) De Ayer Para siempre — Mariachi los Camperos Caminado — Joss Favela
 Percepcion — Intocable
 Poco a Poco — La Energía Norteña
 20 aniversario — Mariachi Divas de Cindy SheaНайкращий альбом латиноамериканської тропічної музики Opus — Марк Ентоні (TIE) A Journey Through Cuban Music — Aymée Nuviola (TIE) Tiempo al Tiempo — Luis Enrique + C4 Trio
 Candela — Vicente García
 Literal — Juan Luis Guerra 4.40

 Американський фольк Найкраще виконання американської корінної музики «Saint Honesty» — Sara Bareilles «Father Mountain» — Calexico and Iron & Wine
 «I'm on My Way» — Rhiannon Giddens with Francesco Turrisi
 «Call My Name» — I'm with Her
 «Faraway Look» — YolaНайкраща американська корінна пісня «Call My Name» Sarah Jarosz, Aoife O'Donovan & Sara Watkins, songwriters (I'm with Her) «Black Myself»
 Amythyst Kiah, songwriter (Our Native Daughters)
 «Crossing to Jerusalem»
 Rosanne Cash & John Leventhal, songwriters (Rosanne Cash)
 «Faraway Look»
 Dan Auerbach, Yola Carter & Pat McLaughlin, songwriters (Yola)
 «I Don't Wanna Ride the Rails No More»
 Vince Gill, songwriter (Vince Gill)Найкращий американо-альбом Oklahoma — Keb' Mo' Years to Burn — Calexico and Iron & Wine
 Who Are You Now — Madison Cunningham
 Tales of America — J.S. Ondara
 Walk Through Fire — YolaНайкращий блюграс-альбом Tall Fiddler — Michael Cleveland Live in Prague, Czech Republic — Doyle Lawson & Quicksilver
 Toil, Tears & Trouble — The Po' Ramblin' Boys
 Royal Traveller — Missy Raines
 If You Can't Stand the Heat — Frank Solivan & Dirty KitchenНайкращий альбом традиційного блюзу Tall, Dark, and Handsome — Delbert McClinton & Self-Made Men Kingfish — Christone «Kingfish» Ingram
 Sitting on Top of the Blues — Bobby Rush
 Baby, Please Come Home — Jimmie Vaughan
 Spectacular Class — Jontavious WillisНайкращий альбом сучасного блюзу This Land — Gary Clark Jr. Venom & Faith — Larkin Poe
 Brighter Days — Robert Randolph and the Family Band
 Somebody Save Me — Sugaray Rayford
 Keep On — Southern AvenueНайкращий фольк-альбом Patty Griffin — Patty Griffin My Finest Work Yet — Andrew Bird
 Rearrange My Heart — Che Apalache
 Evening Machines — Gregory Alan Isakov
 Front Porch — Joy WilliamsНайкращий альбом регіональної музики Good Time — Ranky Tanky Kalawai‘anui — Amy Hānaialiʻi
 When It's Cold — Cree Round Dance Songs — Northern Cree
 Recorded Live at the 2019 New Orleans Jazz & Heritage Festival — Rebirth Brass Band
 Hawaiian Lullaby — Various artists; Imua Garza & Kimié Miner, producers

 Регі Найкращий регі-альбом Rapture — Koffee As I Am — Julian Marley
 The Final Battle: Sly & Robbie vs. Roots Radics — Sly and Robbie & Roots Radics
 Mass Manipulation — Steel Pulse
 More Work to Be Done — Third World

 Світова музика Найкращий світовий музичний альбом Celia — Angélique Kidjo Gece — Altın Gün
 What Heat — Bokanté & Metropole Orkest Conducted By Jules Buckley
 African Giant — Burna Boy
 Fanm d'Ayiti — Nathalie Joachim with Spektral Quartet

 Музика для дітей Найкращий альбом для дітей Ageless: Songs for the Child Archetype — Jon Samson Flying High! — Caspar Babypants
 I Love Rainy Days — Daniel Tashian
 The Love — Alphabet Rockers
 Winterland — The Okee Dokee Brothers

 Розмовний жанр Найкращий розмовний альбом (включаючи поезію, аудіокниги та розповідання) Becoming — Michelle Obama Beastie Boys Book — Various artists; Michael Diamond, Adam Horovitz, Scott Sherratt & Dan Zitt, producers
 I.V. Catatonia: 20 Years as a Two-Time Cancer Survivor — Eric Alexandrakis
 Mr. Know-It-All — John Waters
 Sekou Andrews & The String Theory — Sekou Andrews & The String Theory

 Комедія Найкращий комедійний альбом Sticks & Stones — Dave Chappelle Quality Time — Jim Gaffigan
 Relatable — Ellen DeGeneres
 Right Now — Aziz Ansari
 Son of Patricia — Trevor Noah

 Музичний театр Найкращий музично-театральний альбом Hadestown — Reeve Carney, André De Shields, Amber Gray, Eva Noblezada & Patrick Page, principal soloists; Mara Isaacs, David Lai, Anaïs Mitchell & Todd Sickafoose, producers (Anaïs Mitchell, composer & lyricist) (Original Broadway Cast) Ain't Too Proud: The Life and Times of The Temptations — Saint Aubyn, Derrick Baskin, James Harkness, Jawan M. Jackson, Jeremy Pope & Ephraim Sykes, principal soloists; Scott M. Riesett, producer (Original Broadway Cast)
 Moulin Rouge! The Musical — Danny Burstein, Tam Mutu, Sahr Ngaujah, Karen Olivo & Aaron Tveit, principal soloists; Justin Levine, Baz Luhrmann, Matt Stine & Alex Timbers, producers (Original Broadway Cast)
 The Music of Harry Potter and the Cursed Child — In Four Contemporary Suites — Imogen Heap, producer; Imogen Heap, composer (Imogen Heap)
 Oklahoma! — Damon Daunno, Rebecca Naomi Jones, Ali Stroker, Mary Testa & Patrick Vaill, principal soloists; Daniel Kluger & Dean Sharenow, producers (Richard Rodgers, composer; Oscar Hammerstein II, lyricist) (2019 Broadway Cast)

 Музика для візуальних медіа Найкраща збірка саундтреків для візуальних медіа A Star Is Born — Lady Gaga & Bradley Cooper Paul «DJWS» Blair, Bradley Cooper, Lady Gaga, Nick Monson, Lukas Nelson Mark Nilan Jr. & Benjamin Rice, compilation producers; Julianne Jordan & Julia Michels, music supervisors The Lion King: The Songs — Various Artists
 Jon Favreau & Hans Zimmer, compilation producers
 Quentin Tarantino's Once Upon a Time in Hollywood — Various Artists
 Quentin Tarantino, compilation producer; Mary Ramos, music supervisor
 Rocketman — Taron Egerton
 Giles Martin, compilation producer
 Spider-Man: Into the Spider-Verse — Various Artists
 Spring Aspers & Dana Sano, compilation producers; Kier Lehman, music supervisorНайкраща партитура саундтреку для візуальних медіа Chernobyl — Hildur Guðnadóttir, composer Avengers: Endgame — Alan Silvestri, composer
 Game of Thrones: Season 8 — Ramin Djawadi, composer
 The Lion King — Hans Zimmer, composer
 Mary Poppins Returns — Marc Shaiman, composerНайкраща пісня, написана для візуальних медіа «I'll Never Love Again (Film Version)» (from A Star Is Born)
 Natalie Hemby, Lady Gaga, Hillary Lindsey & Aaron Raitiere, songwriters (Lady Gaga & Bradley Cooper)
 «The Ballad of the Lonesome Cowboy» (from Toy Story 4)
 Randy Newman, songwriter (Chris Stapleton)
 «Girl in the Movies» (from [[Dumplin' (film)|Dumplin]])
 Dolly Parton & Linda Perry, songwriters (Dolly Parton)
 «Spirit» (from The Lion King)
 Beyoncé Knowles-Carter, Timothy McKenzie & Ilya Salmanzadeh, songwriter (Beyoncé)
 «Suspirium» (from Suspiria)
 Thom Yorke, songwriter (Thom Yorke)

 Композиторство/Аранжування Найкраща інструментальна композиція Star Wars: «Galaxy's Edge (Symphonic Suite)» John Williams, composer (John Williams) «Begin Again»
 Fred Hersch, composer (Fred Hersch & The WDR Big Band Conducted by Vince Mendoza)
 «Crucible for Crisis»
 Brian Lynch, composer (Brian Lynch Big Band)
 «Love, a Beautiful Force»
 Vince Mendoza, composer (Vince Mendoza, Terell Stafford, Dick Oatts & Temple University Studio Orchestra)
 «Walkin' Funny»
 Christian McBride, composer (Christian McBride)Найкраще аранжування, інструментальне або а капелла «Moon River» Jacob Collier, arranger (Jacob Collier) «Blue Skies»
 Kris Bowers, arranger (Kris Bowers)
 «Hedwig's Theme»
 John Williams, arranger (Anne-Sophie Mutter & John Williams)
 «La Novena»
 Emilio Solla, arranger (Emilio Solla Tango Jazz Orchestra)
 «Love, a Beautiful Force»
 Vince Mendoza, arranger (Vince Mendoza, Terell Stafford, Dick Oatts & Temple University Studio Orchestra)Найкраще аранжування, інструменти та вокал All Night Long Jacob Collier, arranger (Jacob Collier featuring Jules Buckley, Take 6 & Metropole Orkest) Jolene
 Geoff Keezer, arranger (Sara Gazarek)
 Marry Me a Little
 Cyrille Aimee & Diego Figueiredo, arrangers (Cyrille Aimée)
 Over the Rainbow
 Vince Mendoza, arranger (Trisha Yearwood)
 12 Little Spells (Thoracic Spine)
 Esperanza Spalding, arranger (Esperanza Spalding)

 Обкладинка Найкраща обкладинка аудіозапису Chris Cornell Barry Ament, Jeff Ament, Jeff Fura & Joe Spix, art directors (Chris Cornell) Anónimas & resilientes
 Luisa María Arango, Carlos Dussan, Manuel García-Orozco & Juliana Jaramillo-Buenaventura, art directors (Voces Del Bullerengue)
 Hold That Tiger
 Andrew Wong & Fongming Yang, art directors (The Muddy Basin Ramblers)
 I, I
 Aaron Anderson & Eric Timothy Carlson, art directors (Bon Iver)
 Intellexual
 Irwan Awalludin, art director (Intellexual)Найкраща упаковка коробки або спеціальної обмеженої версії Woodstock: Back to the Garden — The Definitive 50th Anniversary Archive Masaki Koike, art director (Various artists) Anima
 Stanley Donwood & Tchocky, art directors (Thom Yorke)
 Gold in Brass Age
 Amanda Chiu, Mark Farrow & David Gray, art directors (David Gray)
 1963: New Directions
 Josh Cheuse, art director (John Coltrane)
 The Radio Recordings 1939—1945
 Marek Polewski, art director (Wilhelm Furtwängler & Berliner Philharmoniker)

 Ноти Найкраща нотна збірка Stax '68: A Memphis Story Steve Greenberg, album notes writer (Various artists) The Complete Cuban Jam Sessions
 Judy Cantor-Navas, album notes writer (Various artists)
 The Gospel According to Malaco
 Robert Marovich, album notes writer (Various artists)
 Pedal Steel + Four Corners
 Brendan Greaves, album notes writer (Terry Allen And The Panhandle Mystery Band)
 Pete Seeger: The Smithsonian Folkways Collection
 Jeff Place, album notes writer (Pete Seeger)

 Історичний жанр Найкращий історичний альбом
 Pete Seeger: The Smithsonian Folkways Collection Jeff Place & Robert Santelli, compilation producers; Pete Reiniger, mastering engineer (Pete Seeger) The Girl from Chickasaw County — The Complete Capitol Masters
 Andrew Batt & Kris Maher, compilation producers; Simon Gibson, mastering engineer (Bobbie Gentry)
 The Great Comeback: Horowitz at Carnegie Hall
 Robert Russ, compilation producer; Andreas K. Meyer & Jennifer Nulsen, mastering engineers (Vladimir Horowitz)
 Kanyo Ongaku: Japanese Ambient, Environmental & New Age Music 1980—1990
 Spencer Doran, Yosuke Kitazawa, Douglas Mcgowan & Matt Sullivan, compilation producers; John Baldwin, mastering engineer (Various artists)
 Woodstock: Back to the Garden — The Definitive 50th Anniversary Archive
 Brian Kehew, Steve Woolard & Andy Zax, compilation producers; Dave Schultz, mastering engineer (Various artists)

 Зведення, сучасна музика Найкраще зведений альбом, сучасна музика When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Rob Kinelski & Finneas O'Connell, engineers; John Greenham, mastering engineer (Billie Eilish) All These Things
 Tchad Blake, Adam Greenspan & Roderick Shearer, engineers; Bernie Grundman, mastering engineer (Thomas Dybdahl)
 Ella Mai
 Chris «Shaggy» Ascher, Jaycen Joshua & David Pizzimenti, engineers; Chris Athens, mastering engineer (Ella Mai)
 Run Home Slow
 Paul Butler & Sam Teskey, engineers; Joe Carra, mastering engineer (The Teskey Brothers)
 Scenery
 Tom Elmhirst, Ben Kane & Jeremy Most, engineers; Bob Ludwig, mastering engineer (Emily King)Продюсер року, сучасна музика Finneas When We Fall Asleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)
 Jack Antonoff
 Arizona Baby (Kevin Abstract)
 Lover (Taylor Swift)
 Norman F***ing Rockwell! (Lana Del Rey)
 Red Hearse (Red Hearse)
 Dan Auerbach
 The Angels in Heaven Done Signed My Name (Leo Bud Welch)
 «Let's Rock» (The Black Keys)
 Mockingbird (The Gibson Brothers)
 Myth of a Man (Night Beats)
 Southern Gentleman (Dee White)
 Walk Through Fire (Yola)
 John Hill
 «Heat of the Summer» (Young The Giant)
 «Hundred» (Khalid)
 «No Drug like Me» (Carly Rae Jepsen)
 «Outta My Head» (Khalid з Джоном Мейєром)
 Social Cues (Cage The Elephant)
 «Superposition» (Young The Giant)
 «Too Much» (Carly Rae Jepsen)
 «Vertigo» (Khalid)
 «Zero» (from Ralph Breaks the Internet) (Imagine Dragons)
 Ricky Reed
 Almost Free (Fidlar)
 «Burning» (Maggie Rogers)
 «Confidence» (X Ambassadors featuring K.Flay)
 «Juice» (Lizzo)
 «Kingdom of One» (Maren Morris)
 «Power Is Power» (SZA featuring The Weekend & Travis Scott)
 «Tempo» (Lizzo featuring Missy Elliott)
 «Truth Hurts» (Lizzo)
 The Wrong Man (Ross Golan)Найкращий ремікс запису, сучасна музика «I Rise» (Tracy Young's Pride Intro Radio Remix) Tracy Young, remixer (Madonna) «Mother's Daughter» (Wuki Remix)
 Wuki, remixer (Miley Cyrus)
 «The One» (High Contrast Remix)
 Lincoln Barrett, remixer (Jorja Smith)
 «Swim» (Ford. Remix)
 Luc Bradford, remixer (Mild Minds)
 «Work It» (Soulwax Remix)
 David Gerard C Dewaele & Stephen Antoine C Dewaele, remixers (Marie Davidson)

 Зведення, Реалістичне Звучання Найкращий альбом з реалістичним звучанням Lux Morten Lindberg, immersive audio engineer; Morten Lindberg, immersive audio mastering engineer; Morten Lindberg, immersive audio producer (Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor) Chain Tripping
 Luke Argilla, immersive audio engineer; Jurgen Scharpf, immersive audio mastering engineer; Jona Bechtolt, Claire L. Evans & Rob Kieswetter, immersive audio producers (Yacht)
 Kverndokk: Symphonic Dances
 Jim Anderson, immersive audio engineer; Robert C. Ludwig, immersive audio mastering engineer; Ulrike Schwarz, immersive audio producer (Ken-David Masur & Stavanger Symphony Orchestra)
 The Orchestral Organ
 Keith O. Johnson, immersive audio engineer; Keith O. Johnson, immersive audio mastering engineer; Marina A. Ledin & Victor Ledin, immersive audio producers (Jan Kraybill)
 The Savior
 Bob Clearmountain, immersive audio engineer; Bob Ludwig, immersive audio mastering engineer; Michael Marquart & Dave Way, immersive audio producers (A Bad Think)

 Зведення, класична музика Найкраще зведений альбом, класична музика Riley: Sun Rings Leslie Ann Jones, engineer; Robert C. Ludwig, mastering engineer (Kronos Quartet) Aequa — Anna Thorvaldsdóttir
 Daniel Shores, engineer; Daniel Shores, mastering engineer (International Contemporary Ensemble)
 Bruckner: Symphony No. 9
 Mark Donahue, engineer; Mark Donahue, mastering engineer (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra)
 Rachmaninoff — Hermitage Piano Trio
 Keith O. Johnson & Sean Royce Martin, engineers; Keith O. Johnson, mastering engineer (Hermitage Piano Trio)
 Wolfe: Fire in My Mouth
 Bob Hanlon & Lawrence Rock, engineers; Ian Good & Lawrence Rock, mastering engineers (Jaap Van Zweden, Francisco J. Núñez, Donald Nally, The Crossing, Young People's Chorus of NY City & New York Philharmonic)Продюсер року, класична музика Blanton Alspaugh Artifacts — The Music of Michael McGlynn (Charles Bruffy & Kansas City Chorale)
 Berlioz: Symphonie fantastique; Fantaisie sur La Tempête de Shakespeare (Andrew Davis & Toronto Symphony Orchestra)
 Copland: Billy the Kid; Grohg (Leonard Slatkin & Detroit Symphony Orchestra)
 Duruflé: Complete Choral Works (Robert Simpson & Houston Chamber Choir)
 Glass: Symphony No. 5 (Julian Wachner, The Choir Of Trinity Wall Street, Trinity Youth Chorus, Downtown Voices & Novus NY)
 Sander: The Divine Liturgy of St. John Chrysostom (Peter Jermihov & PaTRAM Institute Singers)
 Smith, K.: Canticle (Craig Hella Johnson & Cincinnati Vocal Arts Ensemble)
 Visions Take Flight (Mei-Ann Chen & ROCO)
 James Ginsburg
 Project W — Works by Diverse Women Composers (Mei-Ann Chen & Chicago Sinfonietta)
 Silenced Voices (Black Oak Ensemble)
 20th Century Harpsichord Concertos (Jory Vinikour, Scott Speck & Chicago Philharmonic)
 Twentieth Century Oboe Sonatas (Alex Klein & Phillip Bush)
 Winged Creatures & Other Works for Flute, Clarinet, and Orchestra (Anthony McGill, Demarre McGill, Allen Tinkham & Chicago Youth Symphony Orchestra)
 Marina A. Ledin & Victor Ledin
 Bates: Children of Adam; Vaughan Williams: Dona nobis pacem (Steven Smith, Erin R. Freeman, Richmond Symphony & Chorus)
 The Orchestral Organ (Jan Kraybill)
 The Poetry of Places (Nadia Shpachenko)
 Rachmaninoff — Hermitage Piano Trio (Hermitage Piano Trio)
 Morten Lindberg
 Himmelborgen (Elisabeth Holte, Kåre Nordstoga & Uranienborg Vokalensemble)
 Kleiberg: Do You Believe in Heather? (Various artists)
 Ljos (Fauna Vokalkvintett)
 LUX (Anita Brevik, Trondheimsolistene & Nidarosdomens Jentekor)
 Trachea (Tone Bianca Sparre Dahl & Schola Cantorum)
 Veneliti (Håkon Daniel Nystedt & Oslo Kammerkor)
 Dirk Sobotka
 Bruckner: Symphony No. 9 (Manfred Honeck & Pittsburgh Symphony Orchestra)

 Класична музика Найкраще оркестрове виконання Norman: Sustain Gustavo Dudamel, conductor (Los Angeles Philharmonic) Bruckner: Symphony No. 9
 Manfred Honeck, conductor (Pittsburgh Symphony Orchestra)
 Copland: Billy the Kid; Grohg
 Leonard Slatkin, conductor (Detroit Symphony Orchestra)
 Transatlantic
 Louis Langrée, conductor (Cincinnati Symphony Orchestra)
 Weinberg: Symphonies Nos. 2 & 21
 Mirga Gražinytė-Tyla, conductor (City of Birmingham Symphony Orchestra & Kremerata Baltica)Найкращий запис опери Picker: Fantastic Mr. Fox Gil Rose, conductor; John Brancy, Andrew Craig Brown, Gabriel Preisser, Krista River & Edwin Vega; Gil Rose, producer (Boston Modern Orchestra Project; Boston Children's Chorus) Benjamin: Lessons in Love & Violence
 George Benjamin, conductor; Stéphane Degout, Barbara Hannigan, Peter Hoare & Gyula Orendt; James Whitbourn, producer (Orchestra of the Royal Opera House)
 Berg: Wozzeck
 Marc Albrecht, conductor; Christopher Maltman & Eva-Maria Westbroek; François Roussillon, producer (Netherlands Philharmonic Orchestra; Chorus of Dutch National Opera)
 Charpentier: Les Arts florissants; Les Plaisirs de Versailles
 Paul O'Dette & Stephen Stubbs, conductors; Jesse Blumberg, Teresa Wakim & Virginia Warnken; Renate Wolter-Seevers, producer (Boston Early Music Festival Chamber Ensemble; Boston Early Music Festival Vocal Ensemble)
 Wagner: Lohengrin
 Christian Thielemann, conductor; Piotr Beczała, Anja Harteros, Tomasz Konieczny, Waltraud Meier & Georg Zeppenfeld; Eckhard Glauche, producer (Festspielorchester Bayreuth; Festspielchor Bayreuth)Найкраще хорове виконання Duruflé: Complete Choral Works Robert Simpson, conductor (Ken Cowan; Houston Chamber Choir) Boyle: Voyages
 Donald Nally, conductor (The Crossing)
 The Hope of Loving
 Craig Hella Johnson, conductor (Conspirare)
 Sander: The Divine Liturgy of St. John Chrysostom
 Peter Jermihov, conductor (Evan Bravos, Vadim Gan, Kevin Keys, Glenn Miller & Daniel Shirley; PaTRAM Institute Singers)
 Smith, K.: The Arc in the Sky
 Donald Nally, conductor (The Crossing)Найкраще камерне музичне виконання (малі ансамблі) Shaw: Orange — Attacca Quartet Cerrone: The Pieces That Fall to Earth — Christopher Rountree & Wild Up
 Freedom & Faith — PUBLIQuartet
 Perpetulum — Third Coast Percussion
 Rachmaninoff — Hermitage Piano Trio — Hermitage Piano TrioНайкраще класичне інструментальне соло Marsalis: Violin Concerto; Fiddle Dance Suite Nicola Benedetti; Cristian Măcelaru, conductor (Philadelphia Orchestra) The Berlin Recital
 Yuja Wang
 Higdon: Harp Concerto
 Yolanda Kondonassis; Ward Stare, conductor (The Rochester Philharmonic Orchestra)
 The Orchestral Organ
 Jan Kraybill
 Torke: Sky, Concerto for Violin
 Tessa Lark; David Alan Miller, conductor (Albany Symphony)Найкращий класичний вокальний соло-альбом Songplay Joyce DiDonato; Chuck Israels, Jimmy Madison, Charlie Porter & Craig Terry, accompanists (Steve Barnett & Lautaro Greco) The Edge of Silence — Works for Voice by György Kurtág
 Susan Narucki (Donald Berman, Curtis Macomber, Kathryn Schulmeister & Nicholas Tolle)
 Himmelsmusik
 Philippe Jaroussky & Céline Scheen; Christina Pluhar, conductor; L'Arpeggiata, ensemble (Jesús Rodil & Dingle Yandell)
 Schumann: Liederkreis Op. 24, Kerner-Lieder Op. 35
 Matthias Goerne; Leif Ove Andsnes, accompanist
 A te, o cara
 Stephen Costello; Constantine Orbelian, conductor (Kaunas City Symphony Orchestra)Найкраща збірка класичної музики The Poetry of Places Nadia Shpachenko; Marina A. Ledin & Victor Ledin, producers American Originals 1918
 John Morris Russell, conductor; Elaine Martone, producer
 Leshnoff: Symphony No. 4 «Heichalos»; Guitar Concerto; Starburst
 Giancarlo Guerrero, conductor; Tim Handley, producer
 Meltzer: Songs and Structures
 Paul Appleby & Natalia Katyukova; Silas Brown & Harold Meltzer, producers
 Saariaho: True Fire; Trans; Ciel d'hiver
 Hannu Lintu, conductor; Laura Heikinheimo, producerНайкраща сучасна класична композиція Higdon: Harp Concerto Jennifer Higdon, composer (Yolanda Kondonassis, Ward Stare & The Rochester Philharmonic Orchestra) Bermel: Migration Series for Jazz Ensemble & Orchestra
 Derek Bermel, composer (Derek Bermel, Ted Nash, David Alan Miller, Juilliard Jazz Orchestra & Albany Symphony Orchestra)
 Marsalis: Violin Concerto in D Major
 Wynton Marsalis, composer (Nicola Benedetti, Cristian Măcelaru & Philadelphia Orchestra)
 Norman: Sustain
 Andrew Norman, composer (Gustavo Dudamel & Los Angeles Philharmonic)
 Shaw: Orange
 Caroline Shaw, composer (Attacca Quartet)
 Wolfe: Fire in My Mouth
 Julia Wolfe, composer (Jaap Van Zweden, Francisco J. Núñez, Donald Nally, The Crossing, Young People's Chorus of NY City & New York Philharmonic)

 Музичне відео/фільм Найкраще музичне відео «Old Town Road» (Official Movie) — Lil Nas X & Billy Ray Cyrus Calmatic, video director; Candice Dragonas, Melissa Larsen & Saul Levitz, video producers «We've Got to Try» — The Chemical Brothers
 Ninian Doff, video director; Ellie Fry, video producer
 «This Land» — Gary Clark Jr.
 Savanah Leaf, video director; Jason Cole, Danielle Hinde, Alicia Martinez & Devin Sarno, video producers, video producers
 «Cellophane» — FKA Twigs
 Andrew Thomas Huang, video director; Alex Chamberlain, video producer
 «Glad He's Gone» — Tove Lo
 Vania Heymann & Gal Muggia: video directors; Natan Schottenfels: video producerНайкращий музичний фільм Homecoming — Beyoncé Beyoncé Knowles-Carter & Ed Burke, video directors; Steve Pamon & Erinn Williams, video producers'''
 David Crosby: Remember My Name — David Crosby
 A.J. Eaton, video director; Cameron Crowe, Michele Farinola & Greg Mariotti, video producers
 Birth of the Cool — (Miles Davis)
 Stanley Nelson, video director; Nicole London, video producer
 Shangri-La — Various artists
 Morgan Neville, video director; Emma Baiada, video producer
 Anima — Thom Yorke
 Paul Thomas Anderson, video director; Paul Thomas Anderson, Erica Frauman & Sara Murphy, video producers

 Найбільша кількість номінацій та нагород 

Найбільшу кількість номінацій здобули наступні виконавці:Вісім: LizzoШість: Billie Eilish
 Lil Nas XП'ять: Finneas
 Аріана Ґранде
 H.E.R.Чотири: Beyoncé
 Gary Clark Jr.
 J. Cole
 Lucky Daye
 Bob Ludwig
 Ricky Reed
 Tanya Tucker
 Yola
 Thom YorkeТри: Jack Antonoff
 Бренді Карлайл
 The Chemical Brothers
 Billy Ray Cyrus
 Lady Gaga
 Chris Gehringer
 John Greenham
 David «Swagg R'celious» Harris
 Nipsey Hussle
 Bon Iver
 Rob Kinelski
 Marina A. Ledin & Victor Ledin
 Hillary Lindsey
 Manny Marroquin
 Christian McBride
 Vince Mendoza
 PJ Morton
 Roddy Ricch
 Taylor SwiftДві: Sam Ashworth
 Dan Auerbach
 Bad Bunny
 BJ the Chicago Kid
 Tommy Brown
 BJ Burton
 Greg Calbi
 Calexico
 Eric Church
 Jacob Collier
 Brad Cook
 YBN Cordae
 DaBaby
 Dan + Shay
 Lana Del Rey
 D'Mile
 Drake
 Dreamville
 For King & Country
 Kirk Franklin
 Ґлорія Ґейнор
 Serban Ghenea
 Danny Gokey
 Joe Grasso
 Phil Hanseroth
 Tim Hanseroth
 Zach Hansen
 Natalie Hemby
 Hit-Boy
 Brittany Howard
 Ethan Hulse
 I Prevail
 Ilya
 I'm With Her
 Iron & Wine
 Rodney Jerkins
 Keith O. Johnson
 Jaycen Joshua
 Ezra Koenig
 Eric Lagg
 Miranda Lambert
 Swae Lee
 John Legend
 Morten Lindberg
 Brian Lynch
 Post Malone
 Branford Marsalis
 Wynton Marsalis
 Ashley McBryde
 Lori McKenna
 Randy Merrill
 Chris Messina
 Victoria Monet
 Brendan Morawski
 Jeremy Most
 Donald Nally
 Anderson .Paak
 Dolly Parton
 Jordan Reynolds
 Rival Sons
 Rosalía
 Rüfüs Du Sol
 Ethan Shumaker
 Social House
 Esperanza Spalding
 Tool
 Miki Tsutsumi
 21 Savage
 Vampire Weekend
 Vinylz
 John Williams
 Hans Zimmer

Найбільшу кількість нагород отримали:П'ять: Billie Eilish
 FinneasТри: Gary Clark Jr.
 John Greenham
 Rob Kinelski
 LizzoДві:''
 The Chemical Brothers
 Billy Ray Cyrus
 Lady Gaga
 Nipsey Hussle
 Lil Nas X
 Tanya Tucker

Примітки

Посилання 
 

Нагороди Греммі
Січень 2020
2019 у музиці
Події 26 січня